Páni z Ronova je označení pro několik šlechtických rodů z rozrodu Ronovců:

 Páni z Ronova a Přibyslavi - potomci Častolova z Ronova a příbuzní Lichtenburků
 Páni z Ronova - příbuzní pánů z Klinštejna a držitelé Vožice
 Křinečtí z Ronova, později hrabata z Ronova a Biberštejna